Padaasih (Cijati), een plaats in Indonesië
Padaasih (Cibogo), een plaats in Indonesië
Padaasih (Cisaat), een plaats in Indonesië
Padaasih (Cisarua), een plaats in Indonesië
Padaasih (Pasirwangi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing